Пудиха — деревня в составе Крутцовского сельсовета Ветлужского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 3 чел.

Известные уроженцы 

 Виноградов, Александр Геннадьевич — Герой Советского Союза.

Источники 

Населённые пункты Ветлужского района